Associação Esporte Clube Vera Cruz, atualmente Esporte Clube Vera Cruz, é uma agremiação esportiva de Petrópolis. Fundado em 7 de Setembro de 1928 sempre foi tradicional nas competições amadoras do Campeonato Petropolitano de Futebol.. Em 2021 conseguiu sua profissionalização junto à Ferj e CBF. Em 2022 jogou a Série C de Profissionais do Estado do Rio de Janeiro pela primeira vez na sua história.

História 

O clube disputou o Campeonato Petropolitano de Futebol de 1974.

Disputou em 2022 o primeiro Campeonato Profissional de Futebol, o Carioca da Série C, ficando na 9ª colocação.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Petrópolis